Тыл — термин в военном деле, который может обозначать следующие понятия:
 вся территория государства, участвующего в войне, вместе с её населением и экономическими ресурсами;
 средства и силы, выполняющие тыловое и техническое обеспечение вооружённых сил в мирное и военное время (Тыл вооружённых сил). Подразделяются на Тылы видов вооружённых сил, родов отдельных войск и сил и так далее, например Тыл Вооружённых сил СССР;
 сторона или часть строя, боевого порядка, оперативного построения войск (сил), противоположная фронту.

Примечания 

Военное строительство
Военная наука